A eleição municipal de Aracaju em 1988 ocorreu em 15 de novembro. O prefeito em exercício era Viana de Assis do PMDB. Wellington Paixão do PSB (apoiado por Jackson Barreto) foi eleito prefeito em turno único, derrotando seus principais adversários Lauro Maia do PFL (apoiado pelo grupo de João Alves Filho e Antônio Carlos Valadares) e Marcelo Déda do PT.

Candidatos

Resultado da eleição

Turno único 

Aracaju
Aracaju